nazwą palometa określane są dwa różne gatunki ryb z rodziny ostrobokowatych:
 sierpik palometa (Trachinotus goodei)
 parona (Parona signata)
 Palometa Jordan & Evermann, 1896 – synonim rodzaju Peprilus